O Grande Prêmio dos Países Baixos de 2009 foi a sétima etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 25 e 27 de junho de 2009 no Circuito de Assen.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

2009
Paises Baixos
Desporto nos Países Baixos em 2009